Cevicos kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Cevicos (kommun), Sánchez Ramírez, 
 Cevicos (ort), Sánchez Ramírez,